Алекса́ндр Петро́вич Попо́в:
 Попов, Александр Петрович (1816—1885) — русский хирург.
 Попов, Александр Петрович (1828—1904) — русский академик архитектуры.
 Попов, Александр Петрович (1950—2021) — советский и российский доктор наук, профессор, ректор Бурятской ГСХА (1997—2013).